Vorbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte:
 Vorbach, Gemeinde und Pfarrdorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Vorbach (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Vorbach (Leuggelbach), Siedlungsplatz von Leuggelbach, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Vorbach (Mühlenbach) oder vielleicht auch Vorbäch, Hof der Gemeinde Mühlenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vorbach (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Vorbach (Quarten), Siedlungsplatz von Unterterzen, Gemeinde Quarten, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen

Gewässer:
 Vorbach (Bühlertalbach) oder auch Mühlbach, linker Oberlauf des Bühlertalbachs, rechter Zufluss des Neckars bei Bühl, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Vorbach (Klosterbach), linker Zufluss des Klosterbach (Varreler Bäke) bei Möhlenhof, Stadtteil Hollwedel, Bassum, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Vorbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter in Reichenbach, Gemeinde Lautertal (Odenwald), Kreis Bergstraße, Hessen
 Vorbach (Lohnsbach), linker Zufluss des Lohnsbach (zur Alsenz) bei Lohnsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Vorbach (Tauber), zwei linke Zuflüsse der Tauber; flussabwärts:
 Vorbach (Tauber, Rothenburg ob der Tauber), Zufluss gegenüber von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Vorbach (Tauber, Weikersheim), Zufluss in Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Vorbach ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Vorbach (1911–1970) Karmelitin (Maria-Theresia von der gekreuzigten Liebe)
 Luis Vorbach (* 2005), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Forbach
 Fohrenbach
 Vörbach
 Vorbacher Graben, linker Zufluss der Preppach (zur Baunach) in Unterpreppach, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Vorderbach